Oikawa est un patronyme japonais pouvant désigner :

Patronyme 
 Fumihiro Oikawa (né en 1973), patineur artistique japonais ;
 Koshirō Oikawa (1883-1958), un militaire japonais ;
 Nao Oikawa (née en 1981), une actrice japonaise ;
 Neko Oikawa (née en 1961), une parolière japonaise ;
 Okuro Oikawa (1896-1970), un astronome japonais ;
 Yuya Oikawa (né en 1981), un patineur de vitesse japonais.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais